Saint-Ouen, Loir-et-Cher
 Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis
 Saint-Ouen, Somme